Mohoro se poate referi la:

 Mohoro, așezare în Comore
 Mohoro, așezare în Tanzania